Пранаука (Преднаука) — начальный этап становления научного знания в рамках цивилизаций Древнего Востока. Иногда начало пранауки отодвигается в первобытное общество. Пранаука сформировалась в рамках школ жрецов, которые аккумулировали социально-полезные знания в области астрономии (неразличимой от астрологии), математики (неразличимой от нумерологии), архитектуры, медицины и алхимии. Систематизация знания шла вокруг решения практических задач.

В русскоязычной научной и учебной литературе преднаука обособляется от протонауки, под которой понимается античный этап формирования науки.

Примечания

Литература
 История и методология науки. - СПб., 2004. - 438 с. - Раздел 1. 

История науки
Наука в Древнем мире
Философия науки